ФК Хака је фински фудбалски клуб из Валкеакоскија који се такмичи у Првој лиги, Клуб је основан је 1934. Има 9 освојених првенстава и 12 купова Финске.

Историја 
Оснивање клуба је повезано са развојем папирне индустрије у Валкеакоскију. 60-их година је био најмоћнији, али је 1972. испао, да би се вратио 1973. и освојио дуплу круну 1977. Од 1998. увек игра у евро куповима.

Успеси 
 Прваци Финске: 1960, 1962, 1965, 1977, 1995, 1998, 1999, 2000, 2004 (9)
 Куп Финске: 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997, 2002, 2005 (12)
 Лига Куп Финске: 1995 (1)

Састав тима

Познати бивши играчи 
  Карлтон Ферведер
  Марлон Хервуд
  Марк Ђадулевич
  Оли Хутунен
  Едгар Херардо Лухо
  Јари Нијеми
  Мика Нурмела
  Миксу Пателајинен
  Валериј Попович

Хака у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Официјелни веб-сајт

Х